Quxi steht für:

 Quxi (Jiedong) (曲溪街道), Straßenviertel im Kreis Jiedong in der chinesischen Provinz Guangdong
 Quxi (Ouhai) (瞿溪街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Ouhai in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Quxi (Liancheng) (曲溪乡), Gemeinde im Kreis Liancheng in der chinesischen Provinz Fujian